Avondale ist der Name folgender Orte

in Australien:
 Avondale (New South Wales)

in Kanada:
 Avondale (New Brunswick)
 Avondale (Hants County), Nova Scotia
 Avondale (Pictou County), Nova Scotia
 Avondale (Newfoundland and Labrador)
 Avondale (Ontario)
 Avondale (Prince Edward Island)

in Neuseeland:
 Avondale (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Avondale (Alabama)
 Avondale (Arizona)
 Avondale (Colorado)
 Avondale (Florida)
 Avondale (Georgia)
 Avondale (Louisiana)
 Avondale (Maryland)
 Avondale (Michigan)
 Avondale (Missouri)
 Avondale (New Jersey)
 Avondale (North Carolina)
 Avondale (Cincinnati), ein Viertel von Cincinnati, Ohio
 Avondale (Stark County, Ohio)
 Avondale (Pennsylvania)
 Avondale (Rhode Island)
 Avondale (South Carolina)
 Avondale (Tennessee)
 Avondale (Texas)
 Avondale (Washington)
 Avondale (West Virginia)
 Avondale Estates (Georgia)
 Avondale Heights (Kentucky)
 Avondale Hill (Pennsylvania)
 Avondale Springs (Tennessee)
 Avondale Terrace (Maryland)
 Avondale Village (Alabama)

Avondale steht für:
 Avondale Shipyards, eine Werft in den Vereinigten Staaten
 Avondale Park, ein britisches Frachtschiff im Zweiten Weltkrieg

im NRHP gelistete Objekte:
 Avondale (Westminster), in Westminster, Maryland, ID-Nr. 75000877
 Avondale Bridge, in Avondale, Connecticut, ID-Nr. 85000225
 Avondale Estates Historic District, in Avondale Estates, Georgia, ID-Nr. 86003669

 Avondale Mill, in Laurel, Maryland, ID-Nr. 79003267
 Avondale Park Historic District, in Birmingham, Alabama, ID-Nr. 98000106
 Avondale Plantation Home, in Clinton, Louisiana, ID-Nr. 82000434

Siehe auch:
 Avondale House